25-й Чемпионат Южной Америки был проведён в столице Перу Лиме. Он стартовал 7 марта 1957 года матчем  — , а завершился 6 апреля 1957 года матчем  — .

Участники

Составы команд

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
9 мячей
  Маскио
  Хавьер Амбройс

8 мячей
  Антонио Анджелилло
  Диди
  Эваристо де Маседо

5 мячей
  Альберто Терри

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1957 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1957 году
Март 1957 года
Апрель 1957 года
Международные спортивные соревнования в Лиме
1950-е годы в Перу
Чемпионаты Южной Америки в Перу
Международные соревнования по футболу в Перу